La ABA Liga 2005-2006 fu la 5ª edizione della Lega Adriatica di pallacanestro. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del FMP Železnik sui conterranei del Partizan Belgrado.

Vonteego Cummings, del Partizan Belgrado, venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Statistiche

Final eight

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Dejan Milojević,  Partizan Belgrado
ABA Liga Finals MVP:  Vonteego Cummings,  Partizan Belgrado

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2005-2006
 ULEB Cup 2005-2006
FIBA EuroCup 2005-2006
FIBA EuroCup Challenge 2005-2006
Lega Baltica 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
ABA Liga